Музей трипільської культури у Переяславі, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
 Музей трипільської культури в печері Вертеба біля села Більче-Золоте Тернопільської області
 Музей трипільської культури в селі П'ятківка на Вінниччині

Археологічні музеї України